Andy Furtado – calciatore costaricano
 Arlindo Gomes Furtado – cardinale e vescovo cattolico capoverdiano
 Armindo Rodrigues Mendes Furtado, noto come Brito – calciatore capoverdiano
 Ary dos Santos Furtado, noto come Pavão – cestista brasiliano
 Catarina Furtado – conduttrice televisiva e attrice portoghese
 Damien Furtado – calciatore francese
 Gabriel Furtado – calciatore brasiliano
 Gustavo Henrique Furtado Scarpa – calciatore brasiliano
 João de Mendonça Furtado – militare portoghese
 John Victor Maciel Furtado – calciatore brasiliano
 José Furtado – calciatore capoverdiano
 Juli Furtado – ex mountain biker, ciclista su strada ed ex sciatrice statunitense
 Marco Antonio Rosa Furtado Júnior – calciatore brasiliano
 Nahuel Furtado – calciatore uruguaiano
 Nelly Furtado – cantautrice e attrice canadese
 Ronny Heberson Furtado de Araújo, noto come Ronny – ex calciatore brasiliano
 Steve Furtado – calciatore capoverdiano
 Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, nota come Lio – cantante e attrice portoghese naturalizzata belga
 William de Asevedo Furtado – calciatore brasiliano
 Willis Furtado – calciatore capoverdiano